History:

 history — команда в Unix-системах для просмотра истории работы пользователя с командной строкой.
 Viasat History — телеканал, показывающий документальные фильмы. Основан компанией Modern Times Group в 2004 году.